Kabatana är ett släkte av svampar. Kabatana ingår i ordningen Microsporida, klassen Microsporea, divisionen Microspora och riket svampar.

Källor

Svampar
Kabatana